Brenner János (1927–1997) Ybl Miklós-díjas építész
 Brenner János (1932–2015) vajdasági magyar újságíró, filmkritikus, lapszerkesztő
 Brenner János (1931–1957) ciszterci szerzetes, az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés vértanúja
 Brenner János (1954) Hild János-díjas várostervező, építész